Wodziński – polskie nazwisko.

 Anna Wodzińska, polska archeolożka
 Maria Wodzińska (1819–1896), polska malarka
 Antoni Wodziński (1848–1928), pisarz polski i francuski
 Benedykt Wodziński (1859–1926), inżynier, profesor budowy mostów
 Cezary Wodziński (1959–2016), polski filozof, historyk filozofii
 Ignacy Wodziński (1745–1815), generał-major 1791
 Józef Wodziński (1859–1918), polski malarz 
 Karol Wodziński herbu Jastrzębiec (1722–1813), poseł na sejm, sędzia w Warszawie
 Maciej Wodziński (1782–1848), prezes Senatu w czasie powstania listopadowego
 Marcin Wodziński (ur. 1966), polski historyk i filolog
 Marian Wodziński (1911–1986), doktor medycyny, członek komisji Czerwonego Krzyża

Polskie nazwiska